On retrouve le mot Abona dans les expressions suivantes :
 Granadilla de Abona, une commune de la province de Santa Cruz de Tenerife dans la communauté autonome des Îles Canaries, en Espagne.
 San Miguel de Abona, commune située au sud de l'île de Ténérife dans l'archipel des Canaries, en Espagne ;
 Phare de Punta Abona, un phare situé dans la commune d'Arico et à l'extrémité de Punta Abona, dans les Îles Canaries, en Espagne.